Corvus Corax — многозначный термин:

 Corvus corax — латинское название во́рона обыкновенного.
 Corvus Corax — немецкий музыкальный коллектив, названный в честь одноименного биологического вида.